Коатові або «мавпи-павуки» (Atelidae) — родина ссавців з ряду приматів (Primates), одна з чотирьох родин мавп Нового Світу, тобто парворяду Широконосі (Platyrrhini).

Систематика 

Типовий рід родини — коата (Ateles).

За традиційною систематикою родину поділяли на дві підродини: Atelinae та Pitheciinae.
Разом у складі родини є 9 сучасних родів.

 прим. Aotus нерідко розглядають як окрему родину Aotidae Poche, 1908 (1865); те саме стосується Pithecia й родини Pitheciidae Mivart, 1865.

Роди коатових 
Описи окремих родів на сторівках Вікіпедії (за абеткою):
 коата (Ateles)
 ревун (Alouatta)
 брахітелес, або мірікі (Brachyteles)

Примітки

Джерела 
 Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed) 

Родини приматів